Децентрализованный турнир 1998 () — 82-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Апертура

Клаусура

Дополнительный матч за первое место

Сводная таблица

Национальный финал

Ссылки 
 Чемпионат Перу 1998 на rsssf.com

1998
Перу
1998 год в Перу